Ole Jørgen Halvorsen (Sarpsborg, 1987. szeptember 2. –) norvég labdarúgó, a Sarpsborg 08 csatárja.

Pályafutása 
Halvorsen a norvégiai Sarpsborg városában született. 

2006-ban mutatkozott be a helyi Sarpsborg 08 másodosztályban szereplő felnőtt csapatában. 2006. április 9-én, a Bodø/Glimt ellen 1–0-ra elvesztett ligamérkőzésen debütált. 2009-ben a Sogndalhoz, majd 2012-ben a Fredrikstadhoz igazolt. 2013 augusztusában az Odd csapatához szerződött. A 2016-os szezon második felében a Bodø/Glimt csapatát erősített kölcsönben. Először a 2016. augusztus 19-ei, Vålerenga elleni mérkőzésen lépett pályára. A következő fordulóban, a Start ellen 2–0-ra megnyert találkozón megszerezte első gólját is a klub színeiben.

2017. január 9-én a Sarpsborg 08-hoz szerződött. Először a 2017. április 2-ai, Sogndal elleni mérkőzésen lépett pályára. Első gólját 2017. augusztus 6-án, a Haugesund ellen 2–1-re megnyert találkozón szerezte. 2022. március 13-án, az Åsane ellen 5–0-ra megnyert kupamérkőzésen Halvorsen egy gólt és két gólpasszt osztott ki, így hozzájárulva a klub negyeddöntőbe való bejutásában.

Statisztikák 
2022. szeptember 18. szerint

Jegyzetek

Fordítás

További információk 
Transfermarkt

1987-ben született személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Sarpsborg 08 FF labdarúgói
A Sogndal labdarúgói
A Fredrikstad labdarúgói
Az Odds BK labdarúgói
A Bodø/Glimt labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói
Élő személyek